James Paton est un nom pouvant désigner:

  (1522-1596), évêque écossais
 James Paton (1869-1917/18), explorateur écossais en Antarctique
 James Paton (1853-1953), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 James Paton (né en 1957), tireur sportif canadien
 James Alexander Paton (1884-1946), propriétaire de journaux et homme politique canadien

Voir aussi 
  (1882-1928), marchand et financier américain
 
 

Paton, James